Danny Queck (ur. 17 września 1989 w Lauschy) – niemiecki skoczek narciarski, drużynowy wicemistrz świata juniorów ze Štrbskego Plesa (2009).

Pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego zdobył 20 września 2008 w Villach. Kilkukrotnie stawał na podium tych zawodów. W zawodach Letniego Grand Prix 2012 dwukrotnie zajął miejsce w czołowej dziesiątce – był szósty w Ałmaty i Hinzenbach.

8 grudnia 2012 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata, zajmując 19. miejsce w zawodach na Krasnej Polanie.

W październiku 2016 zakończył karierę sportową.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Quecka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów LPK 
  Falun – 12 października 2008 (2. miejsce)
  Courchevel – 30 lipca 2010 (3. miejsce)
  Frenštát pod Radhoštěm – 29 sierpnia 2014 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Oberwiesenthal – 1 września 2007 (2. miejsce)
  Oberwiesenthal – 16 sierpnia 2009 (1. miejsce)
  Garmisch-Partenkirchen – 17 marca 2012 (2. miejsce)
  Garmisch-Partenkirchen – 18 marca 2012 (3. miejsce)
  Hinterzarten – 9 sierpnia 2014 (1. miejsce)
  Hinterzarten – 10 sierpnia 2014 (2. miejsce)
  Kuopio – 15 sierpnia 2014 (2. miejsce)
  Villach – 11 lipca 2015 (1. miejsce)
  Villach – 12 lipca 2015 (3. miejsce)
  Szczyrk – 30 sierpnia 2015 (2. miejsce)
  Notodden – 10 grudnia 2015 (3. miejsce)
  Notodden – 11 grudnia 2015 (1. miejsce)
  Planica – 6 marca 2016 (1. miejsce)
  Harrachov – 11 marca 2016 (3. miejsce)
  Harrachov – 12 marca 2016 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989